O Campeonato Carioca de Basquete de 1962 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

O  venceu os 2 turnos, se tornando campeão estadual de 1962.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1962
Esporte no Brasil em 1962
1962 no basquetebol